Il doppio del torneo di tennis Tennislife Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Alessandro Motti 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Alessandro Motti (finale)

 Lamine Ouahab /  Fernando Vicente (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Fabio Colangelo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennislife Cup 2007